Андре́й Епишин: Епишин, Андрей Николаевич (род. 1967) — российский политический деятель; спикер Законодательного собрания Тверской области.